Oropeza bezeichnet:
 Provinz Oropeza, eine Provinz im Departamento Chuquisaca in Bolivien

Oropeza ist der Familienname folgender Personen:
 Jenny Oropeza (1957–2010), US-amerikanische Politikerin, Senatorin im US-Bundesstaat Kalifornien
 Juan Carlos Huaygua Oropeza (* 1972), bolivianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Coroico

Siehe auch:
 Oropesa